Грегори Пюжо́ль (; 25 января 1980, Париж, Франция) — французский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Первым клубом Грегори Пюжоля стал французский «Нант», в составе которого форвард дебютировал 26 сентября 2001 года в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая». В чемпионате Франции нападающий впервые появился на поле почти год спустя—11 сентября 2002 года в гостевом поединке против «Монако». В Лионе Пюжоль играл до лета 2005 года, когда был отправлен в годичную аренду в бельгийский «Андерлехт». После возвращения из Бельгии форвард отправился в «Седан», а летом 2007 года стал игроком «Валансьена».

Статистика выступлений

Достижения 
 Чемпион Бельгии: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Седан»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Газелек»